Суперкубок Англии по футболу 1948 () — 26-й розыгрыш Суперкубка Англии, ежегодного футбольного матча, в котором встречались победители Первого дивизиона и обладатели Кубка Англии предыдущего сезона. В матче приняли участие клубы «Арсенал» (чемпион Первого дивизиона сезона 1947/48) и «Манчестер Юнайтед» (обладатель Кубка Англии 1948 года). Игра состоялась 6 октября 1948 года на стадионе «Хайбери» в Лондоне. Победу в матче одержал «Арсенал» со счётом 4:3.

Отчёт о матче

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

1948
Суперкубок Англии 1948
Суперкубок Англии 1948
Футбол в Англии в сезоне 1948/1949
Суперкубок Англии
События 6 октября
Октябрь 1948 года
Футбольные соревнования в Лондоне
1948 год в Лондоне